Buchacz – dzielnica Radzionkowa
 Buchacz – stacja kolejowa
 Placówka Straży Celnej „Buchacz”

Ludzie o nazwisku Buchacz
 Andrzej Buchacz
 Jacek Buchacz

Zobacz też 
 Trójkąt Buchacza